Der Klosterjäger – film del 1920 diretto da Franz Osten
Der Klosterjäger – film del 1935 diretto da Max Obal
Der Klosterjäger – film del 1953 diretto da Harald Reinl